Абдурагимов — фамилия; имеет женскую форму Абдурагимова. Известные носители:
 Абдурагимов, Абдул Мухаджирович (род. 1995) — французский боец смешанных единоборств.
 Абдурагимов, Али Абдурагимович (род. 2003) — российский тхэквондист.
 Абдурагимов, Гусейн Яхья оглы (1912—1966) — советский агроном, Герой Социалистического Труда.
 Абдурагимов, Магомедшамиль Магомедович (1980—2005) — старший лейтенант милиции. Герой России (2006).

Примечания